«Даллас Старз» () — американский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1993 году в результате переезда «Миннесоты Норт Старз» из Блумингтона в Даллас, штат Техас. Домашние матчи проводит на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

«Даллас» семь раз становился чемпионом своего дивизиона, трижды чемпионом Западной конференции (1999, 2000, 2020) и победителем регулярного чемпионата (1998, 1999), а также один раз обладателем Кубка Стэнли (1999).

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
Миннесота Норт Старз
Список расформированных и переехавших команд НХЛ

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Даллас Старз» на hockeydb.com

 
Даллас Старз